Miasta w Australii:
 Highfields – miejscowość w stanie Queensland

Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Highfields – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Highfields – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Highfields – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Highfields – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Highfields – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire, w Leicester
 Highfields – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Highfields – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Highfields – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire